Lida peut référer à :
 Lida, une ville de Biélorussie
 Lida, pseudonyme de Lida Durdikova, auteur tchèque pour la jeunesse
 Lida un prénom